Виноградов, Василий Петрович:
 Виноградов, Василий Петрович (1885—1968) — священнослужитель Православной Российской Церкви.
 Виноградов, Василий Петрович (1895—1985) — советский партийно-хозяйственный деятель, дважды Герой Социалистического Труда.